A 2012. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi kalapácsvetés versenyszámát augusztus 3-án és 5-én rendezték a londoni Olimpiai Stadionban. A versenyt a Magyarországot képviselő Pars Krisztián nyerte meg.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi kalapácsvetésben:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Források 
 

Atlétika a 2012. évi nyári olimpiai játékokon